Annedal kan syfta på:
Annedal, Göteborg – en stadsdel och primärområde i Göteborg
Annedals distrikt – ett distrikt i Göteborg
Annedals församling – en församling i Domprosteriet i Göteborgs stift
Annedal, Stockholm – ett område i stadsdelen Mariehäll i Stockholms kommun